Переселе́ние душ:

 Переселение душ — в иудаизме и каббале — гилгул (мн. ч. гилгулим).
 Переселение душ — реинкарнация ( «повторное воплощение»).
 Переселение душ — метемпсихоз (, [metempsychosis]).

Раньше люди верили в переселение душ, например если ты родился человеком, то можешь в следующей жизни родиться пауком, т.е твоя душа переселиться в паука.

 «Переселение душ» (1829) — поэма Евгения Боратынского.
 «Переселение душ» (1893) — рассказ Власа Дорошевича.

См. также 
 Околосмертные переживания | Сансара | Карма
 Reincarnation (значения)

Примечания